Das Qatar Classic 2007 fand vom 28. Oktober bis 3. November 2007 in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 50. Das Preisgeld betrug 77.000 US-Dollar.

Titelverteidiger war Ramy Ashour, der in diesem Jahr im Achtelfinale gegen Karim Darwish ausschied. Amr Shabana bezwang Grégory Gaultier im Endspiel mit 11:4, 8:11, 11:6 und 11:5. Bei den Damen verteidigte die topgesetzte Nicol David ihren Titel aus dem Vorjahr. Das Finale gewann sie gegen Natalie Grainger mit 9:6, 9:4 und 10:9.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 32 Spielern, davon waren bei den Herren acht und bei den Damen vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die besten 16 Spieler wurden jeweils gesetzt. Wildcards wurden nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2007/08
WSA World Tour 2007/08
2007
Squashturnier in Doha